Kevin Anderson era il detentore del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Jiří Veselý ha battuto Jahor Herasimaŭ con il punteggio di 7-62, 5-7, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Benoît Paire (secondo turno)
  Ričardas Berankis (semifinale)
  Stefano Travaglia (secondo turno)
  Kwon Soon-woo (quarti di finale)

 Yūichi Sugita (quarti di finale)
 James Duckworth (semifinale)
 Salvatore Caruso (secondo turno)
 Jahor Herasimaŭ (finale)

Wildcard 

  Arjun Kadhe (primo turno)
  Sasikumar Mukund (primo turno)

 Ramkumar Ramanathan (primo turno)

Qualificati 

  Lukáš Rosol (primo turno)
  Roberto Marcora (quarti di finale)

 Viktor Troicki (secondo turno, ritirato)
 Nikola Milojević (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Maharashtra Open 2020